Гусар — кавалерист в угорській,, австро-угорській (цісарсько-королівські гусари), польській (крилаті гусари), російській та деяких інших арміях в XVI — поч. ХХ століття.

Антропоніми:
 Гусар — єврейське, угорське та українське прізвище.

Топоніми:
 Гусар — село в Канаді, у провінції Альберта, у складі муніципального району Вітленд.
 Ґусар — місто в Азербайджані, адміністративний центр Ґусарського району.

Військова техніка:
 «Гусар» — клас міноносців Цісарсько-королівського військового флоту Австро-Угорщини.
 «Гусар» — тральщик типу «Гальсіон» Королівського військово-морського флоту Великої Британії часів Другої світової війни.

Див. також 
 Гусари